Fausto - personagem de uma popular lenda alemã, célebre por sua versão do escritor Goethe
Faust (ópera) - ópera do compositor francês Charles Gounod

Cinema
Faust - Eine Deutsche Volkssage, filme mudo dirigido por F. W. Murnau
Faust (filme de 1994), produção tcheca
Fausto (filme de 1960), produção alemã (no original, Faust)
Fausto (filme de 2011), produção russa (no original, Faust)

Outros usos
Faust (banda) - banda alemã 

Desambiguação